Megszállottak (1830), Gaetano Donizetti operája
Megszállottak (1939), Witold Gombrowicz Opętani című regénye magyarul (2008)
Megszállottak (1962), Makk Károly filmje
Megszállottak (2000), Tasnádi István és Schilling Árpád átdolgozása Arthur Miller: Salemi boszorkányok című drámájából
Megszállottak (2005), Haden Blackman képregény sorozata (Obsession) Csillagok Háborúja tematikával
Megszállottak (2018), Pozsgai Zsolt filmje

Hasonlóː
 A megszállottak (1956), Charles Brabant filmje (Les possédées)
Megszállottak háza (2005), Michael Feifer horrorfilmje (Lethal Eviction / Grayson Arms)